Гами́р Шаи́хович Давле́тшин (; 1923—1944) — башкирский советский  и .

Биография 
Родился в 1923 году в селе Новокутово Башкирской АССР (ныне в Чекмагушевском районе Республики Башкортостан). В 1940 году окончил школу, после чего прошёл обучение на краткосрочных курсах по подготовке учителей истории и географии в Уфе. Некоторое время работал преподавателем.

В октябре 1941-го был призван на военную службу. Окончив Сарапульское пехотное училище, в марте 1942 года в звании младшего лейтенанта ушёл на фронт. За проявленное в боях мужество был удостоен наград — ордена Красной Звезды и медали «За отвагу». Дослужился до звания гвардии капитана.

20 декабря 1944 года командир батальона Гамир Давлетшин пал смертью храбрых в Чехословакии, в боях за освобождение города Кошице.

Творчество 
Ещё во время учёбы в школе Гамир увлёкся поэзией, сам писал стихи. Публиковаться начал в 1937-м. Его произведения печатали на страницах газет «Йәш төҙөүсе» («Молодой строитель»), «Йәш коммунар» («Молодой коммунар»). А в 1940 году его рассказ «Гараби» («Ғәрәби») появился в журнале «Пионер».

Творчество Давлетшина отражает светлые стороны жизни. В нём чувствуется любовь к родине, гордость за свой народ и его героическую историю. Оно прославляет легендарную землю и живущих на ней людей. В произведениях писателя также нашли своё место любовная и пейзажная лирика («Ночь темна» («Төн ҡараңғы»), «Вечером» («Кискеһен»), «Снег» («Ҡар»), «Они бы поняли» («Улар аңлар ине»)).

Награды 
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За отвагу»

Примечания

Ссылки 
 Гамир Давлетшин. Чекмагушевская центральная межпоселенческая библиотека.
 Басыйров Х., Басыйров А. Чакмагыш туфрагында туганнар. — Казан: Идел-Пресс, 2007. — 376 б.
 Писатели земли башкирской: справочник / Сост.: Р. Н. Баимов, Г. Н. Гареева, Р. Х. Тимергалина. — Уфа: Китап, 2006. — с. 171.

Писатели СССР
Писатели Башкортостана
Писатели XX века
Погибшие в боях Великой Отечественной войны‎